Zestaw minerski - komplet sprzętu do budowy oraz pokonywania zapór minowych i niszczeń. Pod względem ukompletowania i przeznaczenia rozróżnia się zestawy minerskie małe (kompanijne), do niszczenia wykopów itp.

Wojska inżynieryjne